Болонья ():

Географічні об'єкти 
 Болонья — провінція в області Емілія-Романья на півночі Італії.
 Болонья — столиця італійської провінції Болонья.

Персоналії 
 Джованні да Болонья (Жан де Булонь, бл.1524 — 1608) — італійський скульптор пізнього Відродження.
 Патрік Болонья — бізнесмен і політик з Демократичної Республіки Конго.

Інше 
 Болонья (аеропорт)
 «Болонья» — футбольний клуб з міста Болонья.
 Болонья (тканина)